Galeàs I Visconti (1277–1328), senyor de Milà de 1322 a 1327
 Galeàs II Visconti (vers 1320–1378), senyor de Milà de 1349 a 1378
 Joan Galeàs Visconti (1351–1402), senyor de Milà de 1378 a 1402, primer duc de Milà el 1395.